Milin est un nom propre ou plus rarement un nom commun qui peut désigner :

Personnalités 
 Gabriel Milin : écrivain français
 Rozenn Milin : personnalité de l'audiovisuel française

Événement 
 Pèlerinage de la Milin à Curtin dans le département de l'Isère en région Rhône-Alpes (France).

Toponyme 
 Xian de Mainling ou Milin : subdivision administrative de la région autonome du Tibet en Chine
 Milin, village de Basse-Silésie en Pologne.
 Milin, village de Grande-Pologne.

Homonymie de toponyme